David Garrick ist der Name folgender Personen:

* David Garrick (Schauspieler) (1717–1779), britischer Schauspieler
 David Garrick (Popsänger) (1945–2013), britischer Popsänger
 David Garrick, bekannt als David Byron (1947–1985), britischer Rockmusiker

David Garrick ist der Name folgender Theaterstücke:
 David Garrick, Theaterstück von Thomas William Robertson

Siehe auch:
 David Garrett